Mathe ist

der Name der Ortslage Mathe der Gemeinde Hohnhorst, Landkreis Schaumburg, Niedersachsen.

eine Kurzform des Wortes Mathematik und bezeichnet insbesondere den Mathematikunterricht.

Mathé ist der Familienname folgender Personen: